Деусдедит:

 Деусдедит — католический церковный деятель XI века.
 Деусдедит Кентерберийский — первый англосакс, ставший архиепископом Кентерберийским.
 Адеодат I (Деусдедит) — папа римский с 615 по 618 год.